Aquest topònim es troba en diferents llocs dels Països Catalans:

 La Torroella (Erinyà): partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà.
 La Torroella (la Pobleta de Bellveí): paratge del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà.

Vegeu també 
 Torroella